Прет-а-порте
 Prêt-à-porter — фильм.